Friedrichsgnade ist der Name folgender Orte:
 Friedrichsgnade, ehemals im Kreis Memel  
 Friedrichsgnade, ehemals im Kreis Regenwalde, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Troszczyno

Siehe auch:
 Friedrichshuld